L’église Notre-Dame-de-Recouvrance peut désigner les édifices français suivants :
 Église Notre-Dame-de-Recouvrance d'Angers (Maine-et-Loire) ;
 Église Notre-Dame-de-Recouvrance d'Orléans (Loiret) ;
 Église Notre-Dame-de-Recouvrance de Ploemel (Morbihan) ;
 Église Notre-Dame-de-Recouvrance de Saintes (Charente-Maritime).
Basilique Notre-Dame-de-la-Recouvrance des Tourailles